Sydow steht für:
 Sydow (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Sydow (deutsches Adelsgeschlecht)
 Sydow (schwedisches Adelsgeschlecht)

Sydow ist der Name folgender Orte:
 Sydow (Wust-Fischbeck), Ortsteil der Gemeinde Wust-Fischbeck, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Sydow, Ortsteil der Gemeinde Sydower Fließ, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Sydow, deutscher Name des polnischen Ortes Żydowo (Polanów)

Siehe auch:
 Sidow